

Geografia

Francia 
 Saint-Jean-le-Vieux – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Jean-le-Vieux – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Jean-le-Vieux – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)

Pagine correlate 
 Saint-Jean – pagina di disambiguazione